Ла-Антигуа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон.
 Ла-Антигуа — столица колониальной Гватемалы